Фернандо Колунга (; Мексико Сити, 3. март 1966) је мексички глумац.

Филмографија

Теленовеле:

Филмови:

Занимљивости 

У Србији постоји музички бенд који је добио назив по њему — Fernando Colunga Ultimate Experience.

Референце

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином сајту 
 Званична интернет страна Фернанда Колунге

Рођени 1966.
Мексички глумци